Kamil Bogumił Czarnecki (1912-2001), pułkownik Wojska Polskiego
 Kamil Czarnecki (1983-), tancerz, aktor